Brosklavar (Ramalina) är ett släkte av lavar. Ramalina ingår i familjen Ramalinaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Brosklavar